Die Volleyball-Saison 2010/11 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 16. Oktober und endete mit dem Finale am 13. März. Sieger wurde Lube Banca Marche Macerata aus Italien.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden sind. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde 

Entscheidungssatz
 Rovaniemi – Brčko  15:13
 P. Belgrad – Baku 15:10

Entscheidungssatz
 Bergen – Menen 13:15
 Rottenburg – Hartberg 17:15
 Apeldoorn – Tampere 10:15
 Genf – Schlobin 7:15
 Liberec – Gabrowo 15:10
 Dej – Humenné 15:13

Dritte Runde bis Finale 

Anmerkungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2010/11
Volleyballsaison 2010/11
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften